Andrea Gentile – ex calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Andrea Gentile – politico italiano
 Andrea Gentile – scrittore e editore italiano